Gebandeerde kruiskruidboorvlieg
 Gevlekte kruiskruidboorvlieg